Longomontanus ist ein alter, stark erodierter Mondkrater im südlichen Hochland südwestlich des bekannten Tycho-Kraters.

Der Krater hat einen Durchmesser von etwa 160 km. Seine innere Fläche ist fast eben, doch die Kraterränder sind stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem dänischen Astronomen und Mathematiker Christian Severin (latinisiert Longomontanus) offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Longomontanus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen:

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)